Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1986 года — 51-й по счёту чемпионат мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 12 по 28 апреля 1986 года в Москве, СССР. В рамках соревнования состоялся 62-й розыгрыш чемпионата Европы. В турнире приняли участие 8 национальных сборных. В предварительном раунде сборные играли друг с другом один круг, после чего 4 сильнейшие вышли в финальный раунд, в котором без учета ранее набранных очков был определен победитель турнира. Чемпионами мира стали хозяева соревнования — сборная СССР, завоевавшие тем самым свой двадцатый титул. Серебряные медали выиграла сборная Швеции. Бронзовые медали достались сборной Канады.

Медалисты Чемпионата Европы определялись по итогам предварительного раунда. «Золото» в седьмой раз подряд завоевали советские хоккеисты, одержавшие победы во всех матчах. Серебряные медали достались шведской сборной, а бронзовые — сборной Финляндии. Лучшим бомбардиром чемпионата стал советский игрок Сергей Макаров, набрав 18 (4+14) очков за результативность. Лучшим нападающим был признан его партнёр по сборной — Владимир Крутов. Лучшим вратарём турнира стал швед Петер Линдмарк, а лучшим защитником — Вячеслав Фетисов. В символическую сборную вошли пять советских игроков.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — шесть из Европы и две из Северной Америки. Сборная Польши пришла из группы B, остальные — с прошлого турнира группы A.

Европа
 *
 *
 *
 *

 ^
 *
Северная Америка
 *
 *

 <div id="1">* = 7 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 1985 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам группы B чемпионата мира 1985 года

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой 1986 года.

Главные судьи
  Владимир Шубрт
  Чарльз Бенфилд
  Юрий Карандин
  Деннис ЛаРю
  Ярмо Яларво
  Йозеф Компалла
  Гари Эрикссон
  Богдан Тышкевич

Линейные судьи
  С.-У. Лундстрём
  Мирослав Липина
  М. Галиновский
  Егоров
  А. Павловский
  Игорь Прусов
  К. Герасимов
  Уве фон де Фенн
  Лассе Ванханен

Игроки 
В чемпионате выступили 178 хоккеистов из 68 клубов. Наибольшим числом игроков были представлены:  ЦСКА — 13,  «Лос Анджелес Кингз» — 9,  «Розенхайм» — 9.

Предварительный раунд 

Время местное (UTC+3).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты предварительного раунда.

Время местное (UTC+3).

Финальный раунд 

Время местное (UTC+3).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

''Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время

По данным: Eliteprospects.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Петер Линдмарк
 Защитник:  Вячеслав Фетисов
 Нападающий:  Владимир Крутов

Первая Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Петер Линдмарк
 Защитники:  Алексей Касатонов —  Вячеслав Фетисов
 Нападающие:  Сергей Макаров —  Игорь Ларионов —  Владимир Крутов

Вторая Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Крис Террери
 Защитники:  Дени Потвен —  Кари Элоранта
 Нападающие:  Томас Стин —  Брент Саттер —  Ханну Ярвенпя

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1986

Таблица

Итоговое положение команд

Литература

Ссылки 
 
 

1986
1986 год в Москве
Международные соревнования по хоккею с шайбой в СССР
Международные спортивные соревнования в Москве
Апрель 1986 года
Спорт в России в 1986 году
Соревнования по хоккею с шайбой в Москве
Чемпионаты Европы в СССР
Чемпионаты мира в СССР